Aleksander Michałowski ist der Name folgender Personen:

*Aleksander Michałowski (Pianist) (1851–1938), polnischer Pianist und Musikpädagoge
Aleksander Michałowski (General) (1870–1934), polnischer General